Larrabee steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Larrabee (Iowa), im Cherokee County 
 Larrabee (Wisconsin), im Manitowoc County
 Larrabee (Town), Town(ship) im Waupaca County, Wisconsin

Sonstiges:
 Larrabee (GPU), Grafik-Prozessor
 Larrabee State Park, im Whatcom County, Washington, Vereinigte Staaten
 Larrabee-Deyo Motor Truck Company, US-amerikanischer Kraftfahrzeughersteller

Larrabee ist der Familienname folgender Personen:
 Charles H. Larrabee (1820–1883), US-amerikanischer Politiker
 Mike Larrabee (1933–2003), US-amerikanischer Sprinter

Siehe auch:
 Larrabee Township